Les Prisonniers peut faire référence à :

Les Prisonniers (1884), une nouvelle de Guy de Maupassant,
Les Prisonniers, une pièce de théâtre d'Alexandre Soljenitsyne,
Les Prisonniers, le titre québécois de la série télévisée israélienne Hatufim.

Voir aussi 
Les Prisonniers du Darshan (2006)
Les Prisonniers de la haine (2003)
Les Prisonniers du stade (1999)
Les Prisonniers du temps (1981)